Le nom Bladen peut désigner :
 le comté de Bladen, en Caroline du Nord,
 le village de Bladen au Nebraska.